Le Testament du docteur Mabuse () est un film allemand de Fritz Lang (1933).

Il a notamment inspiré :
 Le Testament du docteur Mabuse ou Échec à la brigade criminelle (), remake réalisé par Werner Klingler (1962) ;
 Le Testament du docteur M, série de bande dessinée (2008-2010).